Paris Saint-Germain FC, een Franse voetbalclub uit Parijs
 Programmable sound generator, een geïntegreerde schakeling of chip voor geluidstoepassingen
 Phasmid Study Group, een internationale groep van liefhebbers van wandelende takken en wandelende bladeren
 Purmerendse ScholenGroep, een samenwerkingsverband tussen middelbare scholen in Purmerend
 Polysomnografie of slaaponderzoek
 Partei für Soziale Gleichheit, een Duitse trotskistische politieke partij
 Partido Socialista Galego, een  politieke partij in Galicië, verbonden met de coalitie Bloque Nacionalista Galego
 PSG 90, een geweer van het Zweedse leger, uit de Accuracy International Arctic Warfare-productfamilie
 Heckler & Koch PSG1, een sluipschuttersgeweer
 Presidential Security Group, een instelling voor de beveiliging van de Filipijnse president
 Primate Specialist Group, een op primaten gerichte groep wetenschappers en natuurbeschermers
 plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG), plaatsvervangend hoogste (ambtelijk) functionaris of een lid van het senior management